

Patronyme 

 la famille Schützenberger, une famille alsacienne, dont font partie :
 Georges Schützenberger (1799-1859), avocat français, professeur de droit, maire de Strasbourg de 1837 à 1848 ;
 Charles Schützenberger (1809-1881), médecin, professeur à la faculté de Strasbourg ;
 Louis Frédéric Schützenberger (1825-1903), peintre français ;
 Paul Schützenberger (1829-1897), chimiste français ;
 René Schützenberger (1860-1916), peintre français ;
 Léon Schützenberger (1863-1950), ingénieur chimiste et graveur français ;
 Pierre Schützenberger (1888-1973), psychiatre français 
 Anne Ancelin Schützenberger (1919-2018), psychologue française, épouse de Marcel-Paul Schützenberger ;
 Marcel-Paul Schützenberger (1920-1996), médecin, biologiste et mathématicien français ;
 Jean-Paul Schützenberger (1928-1967), compositeur et polytechnicien français.

Autre 
 Schützenberger, brasserie alsacienne établie à Schiltigheim, dans l'agglomération de Strasbourg, fondée par la famille Schützenberger.
 
Patronyme alsacien
Patronyme allemand